Kontos,Kóntosou Köntös est un patronyme pouvant désigner :
 Apóstolos Kóntos (1947-), joueur et entraineur grec de basket-ball ;
 Chris Kontos (1963-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Chris Kontos (1968-), ancien batteur du groupe de metal Machine Head ;
 George Kontos (1985-), lanceur américain de baseball.

Voir aussi 
 Adolf Konto (1911-1965), compétiteur finlandais de voile olympique
 Pertti Kontto (1939-), joueur et entraineur finlandais de hockey sur glace
 Le contus (ou kontos), une lance de cavalerie.

Homonymie de patronyme